Cisterciácký klášter Zlatá Koruna v letech 1263–1785 spravovalo celkem 43 či 44 opatů (historici v tomto nejsou jednotní). Část byla volena konventem, část dosazena Rožmberky.

Reference 
 Prastará Zlatá Koruna a Posloupnost opatů kláštera Zlatokorunského kohoutikriz.org
 Více z historie kláštera Zlatá Koruna klaster-zlatakoruna.eu

 
Zlatá Koruna
 
Opat